Ascuta är ett släkte av spindlar. Ascuta ingår i familjen Orsolobidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ascuta